Jetantrieb steht für:

 Gasturbine für Rückstoßantrieb in der Luft: Strahltriebwerk
 Turbine für Rückstoßantrieb im Wasser: Wasserstrahlantrieb